Tranströmer är en svensk släkt, vars mest kände medlem har varit poeten Tomas Tranströmer. Enligt offentlig statistik tillgänglig i juni 2018 bars namnet av  9 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Tranströmer
 Britten Lagerkvist Tranströmer (född 1940), kooperatör och lokalpolitiker
 Gösta Tranströmer (1901–1977), journalist
 Tomas Tranströmer (1931–2015), poet, översättare och psykolog

Göran Tranströmer är far till de båda andra.

Se även
 Tranströmerbiblioteket –ett bibliotek i Söderhallarna
 Tranströmerpriset – litteraturpris som utdelas av Västerås stad
 Tranströmers tornbagge – skalbagge namngiven efter Tomas Tranströmer

Källor

Svenska släkter